Eisencarbonat ist der Name mehrerer chemischer Verbindungen zwischen Eisen und Carbonat-Ionen:

Eisen(II)-carbonat, FeCO3
Eisen(III)-carbonat, Fe2(CO3)3 (instabil)